Мајкл Џај Вајт () је амерички глумац и мајстор за борилачке вештине, рођен 10. новембра 1967. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1992. ||Универзални војник || Universal Soldier || војник
|-
| 1995. || || -{Tyson}- || Мајк Тајсон
|-
| 1996. || || -{Captive Heart: The James Mink Story}- ||
|-
| 1997. || || -{Spawn}- || Спон
|-
| 1998. || || -{Ringmaster}- || Димонд
|-
| 1999. ||Универзални војник: Повратак || Universal Soldier: The Return || С. Е. Т.
|-
| 2000. || || -{Freedom Song}- ||
|-
| 2001. || Излазне ране || -{Exit Wounds}- ||
|-
| 2002. || Непобедиви || -{Undisputed}- || Џорџ „Ајсмен“ Џејмберс
|-
| 2004. || Убити Била 2 || Kill Bill Vol. 2 || (у избрисаним сценама)
|-
| 2005. || Непобедиви 2 || -{Undisputed II: Last Man Standing}- || Џорџ „Ајсмен“ Џејмберс
|-
| 2007. || || -{Why Did I Get Married}- || Маркус
|-
| 2008. || Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Гамбол
|-
| 2009. || Крв и Кост || -{Blood and Bone}- || Исаја Боун
|-
| 2011. || Тактичка сила || Tactical Force || наредник Тони Хант
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Жан Клод Ван Дам (Универзални војник и Универзални војник: Повратак)
 Стивен Сегал (Излазне ране)
 Ева Мендез (Излазне ране)
 Мартин Шин (Spawn)

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1967.
Афроамерички глумци